Frank Marshall – scacchista statunitense (1877-1944)
Frank Marshall Davis – giornalista e attivista statunitense (1905-1987)
Frank Marshall – produttore cinematografico e regista statunitense (1946-)
Frank Marshall - calciatore inglese (1929-2015)